Betty Jones ist der Name folgender Personen:
 Betty Jones (Tänzerin) (1926–2020), US-amerikanische Balletttänzerin
 Betty Hall Jones (1911–2009), US-amerikanische Bluesmusikerin und Songwriterin

Siehe auch:
 Bettie Jones (1955–2015), US-amerikanisches Opfer von Polizeigewalt